Періодизація археологічна
Періодизація антропологічна 
Періодизація історії 
Періодизація геологічна